Amdorf ist der Name folgender Orte:

 Ortsteil Amdorf der Gemeinde Detern im Landkreis Leer in Niedersachsen, siehe Amdorf (Detern) 
 Ortsteil der Stadt Herborn im Lahn-Dill-Kreis in Hessen, siehe Amdorf (Herborn)
Siehe auch:
 Amedorf
 Amsdorf